Открытый чемпионат Хайдарабада 2004 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2004 является 2-м по счёту, проводящимся в рамках данного соревнования. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили с 16 по 21 февраля 2004 года. Турнир входил в небольшую серию соревнований WTA в Восточной Азии в период после Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Саори Обата (№ 39 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Николь Пратт со второй попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Мария Кириленко впервые играет в финале турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Саня Мирза побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.
 Лизель Хубер выигрывает свой 1й турнир в сезоне и 10й за карьеру на турнирах ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Открытый чемпионат Хайдарабада по теннису
 WTA Тур 2004
 WTA 4-я категория
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Февраль 2004 года
2004